Дессельбрунн () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрук.  Население составляет 1528 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17 км². Официальный код  —  41707.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Антон Штиглер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 9 мест.

Ссылки
 Официальная страница

Города Верхней Австрии